

Смолник — село в Бургаській області.

Смолник — село, громада в окрузі Ґелниця, Кошицький край.

Смолник — поселення в общині Доброва-Полхов Градець, Осреднєсловенський регіон.
 Смолник — поселення в общині Руше, Подравський регіон‎.

Див. також 
 Смольник